Жалыбин - русская фамилия.

Известные представители 
 Жалыбин, Денис Евгеньевич (род. 1980) - российский легкоатлет-ультрамарафонец.
 Жалыбин, Сергей Михайлович (род. 1950) — председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

 Жалыбина, Марина Владимировна (род. 1975) - российский легкоатлет-ультрамарафонец.